Muro ima više značenja:
 Muro (Padova)
 Muro (Vareze)
 Muro (Verčeli)